Bronwen est un prénom féminin breton et gallois, d'origine cornique, qui signifie « femme à la poitrine blanche (bénie) ».

Personnalités 
 Bronwen Booth, actrice britannique
 Bronwen Mills, chanteuse britannique

Prénom breton